Die 1. Amateurliga Südbaden 1951/52 war die 2. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur II. Division verzichtete. Dafür rückte der SC Baden-Baden nach, der sich aber nicht gegen die anderen Amateurmeister durchsetzen konnte.

An der deutschen Amateurmeisterschaft 1952 nahm als südbadischer Vertreter der VfL Konstanz teil, der bereits in der Vorrunde am späteren Sieger VfR Schwenningen scheiterte.

Der FV St. Georgen, der SV Weil und der Kehler FV mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Als Aufsteiger für die kommende Runde qualifizierte sich der FC Radolfzell.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951/52